Ipala peut désigner :

Toponyme

Burkina Faso 
 Ipala, un village situé dans le département de Gogo
 Ipala, un village situé dans le département de Loumbila 
 Ipala, un village situé dans le département de Oula
 Ipala, un village situé dans le département de Tikaré
 Ipala, un village situé dans le département de Zam
 Ipala, un village situé dans le département de Ziniaré
 Dankana-Ipala, un village situé dans le département de Legmoin
 Komki-Ipala, une commune rurale et le chef-lieu du département de Komki-Ipala
 Komki-Ipala, le département de la province du Kadiogo dont Komki-Ipala est le chef-lieu
 Ipalla, une localité située dans département de Korsimoro

Guatemala 
 Ipala (Guatemala), une ville du Guatemala.
 L’Ipala, un volcan du Guatemala.
 Le lac d'Ipala, le lac de cratère de ce volcan.